Olaus Nicolai, latinisering av Olof Niklasson eller Nilsson, har flera personer hetat, bl.a:
 Olaus Nicolai (professor i Uppsala)
 Olaus Nicolai Breninsulanus
 Olaus Nicolai Dalenius

Se även
 Olof Nilsson